

Премия Эккерта — Мокли () — награда, которая вручается совместно Компьютерным обществом Института инженеров электротехники и электроники и Ассоциацией вычислительной техники за вклад в области цифровых систем и компьютерной архитектуры. Награда учреждена в 1978 году и названа в честь Джона Эккерта и Джона Мокли, создателей первого в мире электронного компьютера ENIAC. Впервые была вручена в 1979 году на Симпозиуме по архитектуре компьютеров.

Премия Эккерта — Мокли известна как самая престижная награда в области компьютерной архитектуры.

Лауреаты 
Премией награждены:

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Премия Эккерта — Мокли на сайте Компьютерного общества IEEE 

Награды в области технических наук
Награды IEEE
Награды Ассоциации вычислительной техники